Радомысль-Вельки:

 Радомысль-Вельки — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Мелецкий повят. 
 Радомысль-Вельки — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Мелецкий повят, Подкарпатское воеводство.